Diversion – cortometraggio del 1913 diretto da Anthony O'Sullivan
Diversion – film del 1980 diretto da James Dearden
Diversion – cortometraggio del 2010 diretto da Chris Folkens